Долгорукий Григорій — князь, російський дипломат, полководець.
 Юрій Долгорукий — Великий князь Київський, правитель Київської Русі (1149—1151, 1155—1157).

Також 
 Долгоруков